Adamstown syfta på:

Geografi

Australien

 Adamstown, New South Wales
 Adamstown Heights

Irland 

 Adamstown (ort i Irland), Leinster, Loch Garman,

Pitcairnöarna

 Adamstown, Pitcairnöarna – huvudstad i den brittiska kolonin Pitcairnöarna

Robotskapade Irlandförgreningar